Naïve ("ingenua" in lingua francese) può riferirsi a:

Medicina 
Naïve – linfociti T o B "vergini", cioè che hanno già subito il processo di maturazione del recettore ma che non hanno ancora incontrato l'antigene.

Musica 
Naïve – album dei KMFDM del 1990
 Naïve/Hell to Go – album dei KMFDM del 1994
 Naïve – album dei Clockwise del 1998
Naïve – canzone dei The Kooks del 2006
Naïve Records – casa discografica francese

Pagine correlate 
Naïf (disambigua)